Dool steht für:
 Dool (Philippinen), Ort in Davao del Sur, Insel Mindanao, Philippinen
 Dool (Kishtwar), Dorf im Distrikt Kishtwar des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir
 Dool (Band), niederländische Rockband
 Dool-Dool, Wadi in Nugaal (Region), Somalia
 Dool Dool Weyn, Wadi in Bari (Somalia), Somalia
 Dool Dool Yar, Wadi in Bari (Somalia), Somalia
 Chah Dool, Ort in Shabankareh District, Dashtestan County, Buschehr (Provinz), Iran
 Salar Dool, Ort in Kakavand District, Delfan County, Lorestan, Iran
 Den Dool, Bauerschaft in Molenlanden, Provinz Zuid-Holland, Niederlande

Dool ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Dool, niederländische Schauspielerin
 Henk van den Dool (* 1961), niederländischer Diplomat
 Rein Dool (* 1933), niederländischer Maler und Bildhauer

DOOL steht für:

 Days of Our Livez, Soundtrack von Bone Thugs-N-Harmony (1997) zu Set It Off (Film)

Siehe auch:
 Tool